Le mot anglais Skipjack (thon rouge) se rencontre dans plusieurs domaines : 
 Skipjack, chiffrement de bloc développé par la NSA,
  Skipjack, une classe de sous-marins nucléaires d'attaque de la marine des États-Unis.
 , navires de l'US Navy
 , navires de la Royal Navy
 Skipjack, un type de bateau ostréicole à voile de la baie de Chesapeake (Maryland)